Світанківська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Світанківська сільська рада — Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Світанківська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район